Ivanišević ist der Familienname folgender Personen:

 Goran Ivanišević (* 1971), kroatischer Tennisspieler
 Ivan Ivanišević (* 1977), serbischer Schach-Großmeister 
 Milivoje Ivanišević (* 1932), serbischer Autor
 Stjepan Ivanišević (1939–2021), kroatischer Rechtswissenschaftler und Politiker
 Tibor Ivanišević (* 1990), serbischer Handballspieler